Yaşar – nome proprio di persona turco maschile
Muhsin Yaşar (1995) – cestista turco
Selim Yaşar (1990) – lottatore russo naturalizzato turco